Der Mannschaftswettbewerb der Damen bei den Asienspielen 2018 im Squash fand vom 27. August bis 1. September 2018 statt.

Insgesamt elf Mannschaften, die aus je drei Spielerinnen bestanden, spielten im Round-Robin-Modus in zwei Gruppen gegeneinander. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Halbfinale ein. Die Gruppenspiele fanden vom 27. bis 30. August statt, die Halbfinals am 31. August und das Finale am 1. September. Sieger der letzten Austragung im Jahr 2014 war Malaysia. Gold ging an Hongkong vor Indien, Bronze sicherten sich Malaysia und Japan.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf asiansquash.org (englisch)

Squash
2018
Squashturnier in Jakarta
Squashturnier 2018
Frauensquashturnier